Kryvbas Kryvy Rih (Oekraïens: ФК «Кривбас» Кривий Ріг, Russisch: ФК «Кривбасс» Кривой Рог, FK Krivbass Krivoj Rog) is een Oekraïense voetbalclub uit Kryvy Rih.

De club werd in 1959 opgericht. Eind jaren 70 speelde de club één seizoen in de 2de klasse van de toenmalige Sovjet-Unie. Na de onafhankelijkheid van Oekraïne werd Kryvbas niet geselecteerd voor de hoogste klasse maar kon wel onmiddellijk promoveren en speelde sinds 1992/93 onafgebroken in de hoogste klasse.

De eerste seizoenen eindigde de club vlot in de top 10, 1996 en 1997 waren middelmatige seizoenen. Daarna herpakte Kryvbas zich en in 1999 en 2000 werd de club 3de. Het volgende seizoen kwam de ontnuchtering met een 11de plaats op 14 clubs. Ook de volgende seizoenen modderde de club maar wat aan met een 10e plaats als beste resultaat. In 2005/06 had de club even weinig punten als FC Charkov en Volyn Loetsk. Door een beter doelsaldo was het Volyn dat degradeerde. In juni 2013 ging de club failliet. 

In 2020 werd Hirnyk Kryvy Rih opgekocht en omgedoopt in een voortzetting van Kryvbas Kryvy Rih. Na een tweede plaats in de Droeha Liha B promoveerde de club in 2021 naar de Persja Liha. Een jaar later promoveerde het naar het hoogste niveau.

Naamsveranderingen
 1959 : Opgericht als Avangard Kryvy Rih
 1962 : Gornjak Kryvy Rih
 1966 : Kryvbass Kryvy Rih

Kryvbas in Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt Kryvbas Kryvy Rih

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|FK Shamkir
|5-0||3-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|AC Parma
|2-6||2-3 (U)|| 0-3 (T)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Nantes
|0-6||0-1 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|0.0
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 2.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oekraïne
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Erelijst
Persja Liha: 1992
Oekraïense voetbalbeker: runner-up 2000

Bekend ex-spelers
  Valeri Jaremtsjenko
  Nikolaj Koedritski

Externe links 
 Officiële website

Kryvy Rih
Oblast Dnjepropetrovsk